Mários Várvoglis (1885-1967) compositeur grec
Mario Varvoglis, parapsychologue, président de l’Institut métapsychique international (IMI) depuis 1998